Slijpbeek (Arnhem), een beek bij de Nederlandse gemeente Arnhem
Slijpbeek (Deerlijk), een beek bij de Belgische gemeente Deerlijk